Dapprima capo dei Seeiso dal 1960 sino a quando il paese non ottenne l'indipendenza dal Regno Unito nel 1966, ottenne quindi il titolo di sovrano sino al suo esilio nel 1990 e tornò in carica nel 1995 sino alla sua morte nel 1996.

Biografia

I primi anni 
Il giovane Seeiso venne educato al Roma College del Lesotho, portandosi poi in Inghilterra, frequentando dapprima l'Ampleforth College e poi il Corpus Christi College di Oxford. Mentre qui si trovava apprese appieno i costumi occidentali, comportandosi come un gentiluomo di campagna inglese, dedicandosi alla caccia ed alla pesca.

Il regno 
Il potere politico di Moshoeshoe fu sempre limitato, ed il suo regno venne interrotto per due volte. All'inizio del suo regno, Leabua Jonathan divenne Primo ministro ed ottenne il controllo completo del governo. Jonathan sospese Moshoeshoe nel 1970 di modo da risabilire il controllo nella nazione dopo che il suo partito aveva perso le elezioni. Moshoeshoe si recò temporaneamente in esilio nei Paesi Bassi. Alcuni mesi dopo, riottenuto il controllo, Jonathan permise nuovamente a Moshoeshoe di assumere il titolo di re. Jonathan stesso venne detronizzato nel 1986 ed il re riprese alcuni dei suoi poteri per poi essere deposto nel 1990, rimpiazzato da suo figlio Letsie III che venne forzatamente incoronato. Moshoeshoe si recò in esilio nel Regno Unito. Moshoeshoe venne restaurato al trono nel 1995, ma l'anno successivo rimase ucciso in un incidente d'auto e Letsie ottenne nuovamente la corona il mese successivo. Durante i tumulti politici del 1970 e del 1990, e per il periodo di quattro mesi dopo la sua morte nel 1996, sua moglie la regina Mamohato, fu reggente in sua vece.

La morte 

Il re morì all'età di 57 anni in un incidente su strada, quando la sua macchina uscì fuori da un percorso di montagna nelle prime ore del 15 gennaio 1996. Nell'incidente rimase ucciso anche il suo autista. Secondo fonti governative, Moshoeshoe si era recato all'una di notte per visitare il suo allevamento di bovini a Matsieng e stava facendo ritorno a Maseru attraverso i Monti Maloti quando la sua macchina uscì fuori strada.

Famiglia 
Moshoeshoe sposò la principessa Tabitha Masentle Lerotholi Mojela (poi nota col nome di Mamohato del Lesotho) nel 1962, dalla quale ebbe due figli ed una figlia:

 principe David Mohato Bereng Seeiso (n. 17 luglio 1963).
 principe Seeiso Bereng Seeiso of Lesotho (n. 16 aprile 1966).
 principessa Constance Christina 'Maseeiso (24 dicembre 1969 – 7 settembre 1994).

Onorificenze

Onorificenze del Lesotho

Onorificenze straniere

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Re del Lesotho
Morti per incidente stradale